

Patronyme
 Jacques Songeon (1818-1889), homme politique français ;
 Jean-Marie Songeon (1771-1834), général de brigade d'origine sarde, naturalisé français ;
 Just Songeon (1880-1940), poète et chansonnier français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme